Щитоноска рыжая () — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в западном палеарктическом регионе на восток до Монголии и Китая (провинция Хэбэй и Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Экология и местообитания 
Кормовые растения — вьюнковые (Convolvulaceae): вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) и повой заборный (Calystegia sepium).

Примечания

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych
 Щитоноска Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) - автор фото A.Bukejs

Щитоноски
Животные, описанные в 1776 году
Насекомые Евразии